Еле́на Ма́ркова:
 Маркова, Елена Викторовна (1946—2014) — советский и российский театровед, профессор, автор книг и учебных пособий.
 Маркова, Елена Владимировна (род. 1923) — советский и российский кибернетик, доктор наук, мемуаристка.
 Маркова, Елена Ивановна (род. 1947) — российский литературовед.